Валерий Марказович Латыпов (род. , , Башкирская АССР) — советский российский учёный, изобретатель. Доктор технических наук (1998), профессор (1999). Заведующий кафедрой «Строительные конструкции» Уфимского государственного нефтяного технического университета (с 2002). Основное направление научной работы — исследования в области долговечности строительных конструкций. Автор более 150 печатных работ, в том числе 1 монографии («Конструкции из дерева и пластмасс», Уфа, 2005). Имеет 8 авторских свидетельства на изобретения. Сын М.К.Латыпова

Награждён Большой золотой медалью Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН, № 22, 2002) в составе авторского коллектива под руководством академика П. Г. Комохова за монографию «Долговечность бетона и железобетона».

С 1978 — в УНИ (УГНТУ): ассистент, преподаватель, доцент, профессор, завкафедрой строительных конструкций.

Латыпов — ученик и последователь научной школы доктора технических наук, профессора А. Ф. Полака.

Член Ученого совета Уфимского государственного нефтяного технического университета, научно-технического и научно-методического советов архитектурно-строительного факультета УГНТУ, заместитель председателя диссертационного совета Д 212.289.02 при УГНТУ, член Президиума научно-технического общества строителей РБ, членом ученого совета института «Башниистрой», с 1997 г. — постоянный член оргкомитетов и жюри ежегодных специализированных выставок «Уралстрой» и «Город. Архитектура, строительство и коммунальное хозяйство», участник и лектор ежеквартальных совещаний, проводимых Минстроем Республики Башкортостан для руководителей строительных и проектных организаций.

Под руководством В. М. Латыпова кафедра «Строительные конструкции» занимала призовые места среди выпускающих кафедр по итогам 2003, 2004, 2005 годов.

Образование 
 1978 — Уфимский нефтяной институт

Литература 
Ишимбайская энциклопедия. Уфа: Башкирская энциклопедия, 2015, С.338

Примечания 

Доктора технических наук
Преподаватели Уфимского государственного нефтяного технического университета